

Тшебіня — місто в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Тшебіня — гміна в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Тшебіня — село в гміні Свінна Живецького повіту Сілезького воєводства